William Perry (1927-), un homme politique américain ;
 William Perry (1930-), un compositeur américain ;
 William Perry (1962-), un joueur américain de football américain.